Му́хіна — російське жіноче прізвище. Аналог чоловічого прізвища Мухін.

 Мухіна Аделіна Миколаївна (*1930)  — українська художниця
 Мухіна Віра Гнатівна (* 1889 — † 1953) — російський (радянський) скульптор, Народний художник СРСР

Російські прізвища